Нанейшви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Нанейшвили, Виктор Иванович (1878—1940) — советский политический деятель.
 Нанейшвили, Владимир Варденович (1903—1978) — Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации.